«Цветы зла» () — сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера, выходивший с 1857 по 1868 год в трёх редакциях с различным объёмом. Первое издание привело к судебному процессу, в результате которого Бодлер был оштрафован за нарушение норм общественной морали и вынужден убрать из сборника шесть наиболее «непристойных» стихотворений.

История создания 
Датирование отдельных стихотворений, вошедших в сборник, часто осложнено или вовсе невозможно. По словам друзей Бодлера, большинство стихотворений были созданы с 1840 по 1850 год. Около половины всех произведений, вошедших в первое издание, были ранее опубликованы: в 1851 году одиннадцать стихов под общим заголовком Les Limbes (Лимб, один из кругов ада), в 1855 году ещё 18 стихотворений были напечатаны в Revue des Deux Mondes. Последние были опубликованы под названием Цветы зла, которое было придумано критиком и романистом Ипполитом Бабу. Во вторую редакцию 1861 года вошли новые стихотворения, включая программный «Альбатрос».

Структура 
Стихотворения разделены на шесть (в издании 1857 года на пять) частей, каждая из которых имеет метафорическое название (Сплин и идеал, Парижские картины, Вино, Мятеж, Цветы зла, Смерть), представляющее собой не простую антологию, а объединяющее произведения в одно целое. Главными темами стихотворений являются, как и часто в лирике этого плана, скука, уныние, меланхолия. Сборник посвящён Теофилю Готье, большая часть стихотворений посвящена Жанне Дюваль, которая работала статисткой в театре.

Цензура 
Первое издание вышло 25 июня 1857 года тиражом 1100 экземпляров. Уже 7 июля начался суд по поводу богохульства и нарушения Бодлером норм общественной морали, подобно процессу против романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» в феврале того же года. 20 августа суд приговорил Бодлера к выплате штрафа в 300 франков, денежный штраф также должен был выплатить издатель, Огюст Пуле-Маласси. Шесть самых «непристойных» стихотворений — «Лесбос», «Проклятые женщины», «Лета», «Слишком весёлой», «Украшения», «Метаморфозы вампира» — были удалены из сборника. Просительным письмом императрице Евгении от 1858 года Бодлеру удалось сократить размер штрафа до 50 франков. Запрет на публикацию был отменён только в 1949 году.

Влияние 
Сборник повлиял на творчество Артюра Рембо, Поля Верлена и Стефана Малларме.

Написана песня «L'Horloge» известной французской певицы Милен Фармер, в основу которой вложен стих из сборника.

Литература

Ссылки 

 
 История публикации «Цветы зла»
 

Сборники стихов Шарля Бодлера
Сборники стихов 1857 года